Huff Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huff Township (Arkansas)
 Huff Township (Indiana)